Il cognome Simeoni può riferirsi a diverse persone:

 Alberto Simeoni, paroliere, attore e giornalista
 Edmond Simeoni, politico  
 Filippo Simeoni, ciclista
 Gigi Simeoni, fumettista
 Gilles Simeoni, politico 
 Giorgio Simeoni, politico
 Giorgio Simeoni, cardinale
 Max Simeoni, politico
 Roldano Simeoni, pallanuotista
 Sara Simeoni, atleta di salto in alto
 Luigi Simeoni, storico